Bоенно-морские силы Мексики () — вид вооружённых сил Мексики.

Организация 
Структурно ВМС Мексики состоят из следующих родов сил: военно-морского флота, морской авиации и морской пехоты.
 Военно-морской флот ()
  залива ()
 Флот Тихого океана ()
 Морская авиация ()
 Морская пехота ()

Пункты базирования

Боевой состав

Военно-морской флот 

 La Fuerza de Superficie

FLOTILLA DE DESTRUCTORES
 Fragatas Bronstein
 Destructor Gearing
 Destructor Fletcher

FLOTILLA DE BUQUES AUXILIARES
 Desemb. Papaloapan
 Remolcador Chac
 Transporte Nautla

ESCUADRON DE HELICÓPTEROS EMBARCADO
 Fennec
 Fuerza de Reacción Anfibia

UNIDADES DE INFANTERÍA DE MARINA
 Mando y Estado Mayor
 2do. Batallón Anfibio de IM.
 1ra. Cia. Veh Asalto Anfibio
 4to. Batallón Anfibio de IM.
 2da. Cia. Veh Asalto Anfibio
 2do. Btn. de Comandos Anf.
 2do. Btn. de Artillería de IM.
 3ra. Cia. Veh Asalto Anfibio
 Cia. Veh. y Emb. Anf. de Rec

SERVICIOS
 2do. Btn. de Servicios.

ESCUADRON AERONAVAL
 Aeronave de ala fija Antonov

Военно-морская авиация

Морская пехота

Спецназ ВМС

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Данные о технике и вооружении авиации ВМС Мексики взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Морская пехота

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Мексики имеют префикс ARM ().

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Сержанты и матросы

Знаки на головные уборы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница военно-морского секретариата Мексики

Литература 
 капитан Е. Федосеев-Печорский. Военно-морские силы Мексики // «Зарубежное военное обозрение», № 4 (805), апрель 2014. стр.61-65

Военно-морские силы Мексики